Albigny steht für:
 Albigny-sur-Saône, Gemeinde im Département Rhône, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Annecy-le-Vieux im Département Haute-Savoie, Frankreich

Siehe auch:
 Albini